Bianco puede hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia 
Bianco, municipio de la provincia de Reggio Calabria, en la región de Calabria (Italia).

Música (bandas …) 
 Matt Bianco, banda británica de música Pop constituida en 1983, y pionera en la fusión del Pop con el Jazz y los ritmos latinos.

Edificaciones 
 Palazzo Bianco, también conocido como Palacio Blanco, edificio señorial en el centro de Génova, Italia.

Geografía 
 Mapamundi de Andrea Bianco, del marinero y cartógrafo veneciano del siglo XV.